Серге́й Бори́сов:
 
 Борисов, Сергей Анатольевич (род. 1972) — российский футболист.
 Борисов, Сергей Борисович (род. 1963) ― советский и российский философ и культуролог, доктор культурологии.
 Борисов, Сергей Васильевич (1887—1968) — советский партийный деятель.
 Борисов, Сергей Владимирович (род. 1983) — российский трековый велогонщик.
 Борисов, Сергей Георгиевич (1958—2021) — лётчик-испытатель ОКБ имени А. Н. Туполева, отец К. С. Борисова
 Борисов, Сергей Дмитриевич (род. 1985) — российский хоккеист, вратарь.
 Борисов, Сергей Иванович (1903—1983) — украинский советский учёный, знаток в области трубопрокатного производства, лауреат Сталинской премии (1950).
 Борисов, Сергей Леонидович (род. 1964) — советский и российский футболист.
 Борисов, Сергей Никитович (1922—2010) — советский и киргизский актёр.
 Борисов, Сергей Ренатович (род. 1953) — председатель попечительского совета общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
 Борисов, Сергей Степанович (1889—1937) — советский дипломат и разведчик, руководитель секретной экспедиции НКИД СССР на Тибет.
 Борисов, Сергей Фёдорович (1914—2002) — советский геолог, лауреат Государственной премии СССР.